

Ховрино — село, Вешкаймський район, Ульяновська область
 Ховрино — присілок, Митищинський міський округ, Московська область
 Ховрино — село, Сандовський район, Тверська область
 Ховрино — район Москви
 Ховрино — садиба та село, що знаходилися на його місці в XV—XX століттях
 Ховрино — сортувальна станція Жовтневої залізниці в Москві
 «Ховрино» — станція Московського метрополітену
 Ховрино — зупинний пункт Жовтневої залізниці у Москві